Крапи́вный переулок — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Крапивный переулок — улица в Екатеринбурге.
 Крапивный переулок — улица в Ростове-на-Дону.
 Крапивный переулок — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
  — улица в Алуште.